ORP Krakowiak ist der Name mehrerer polnischer Schiffe. ORP (Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Kriegsschiff der Republik Polen) ist der Namenspräfix polnischer Schiffe und Krakowiak bedeutet Krakauer (Einwohner der Stadt und ein polnischer Volkstanz).

Schiffe mit dem Namen ORP Krakowiak 
 ORP Krakowiak (1921) war ein Torpedoboot.
 ORP Krakowiak (L115) war ein Zerstörer der britischen Hunt-Class im Zweiten Weltkrieg.
 ORP Krakowiak (1954) war ein U-Boot der sowjetischen Maljutka-Klasse.

Siehe auch 
 Polnische Marine
 Torpedoboote
 U-Boote
 Zerstörer

Schiffsname der polnischen Marine